Henley est un patronyme et un toponyme d'origine anglaise.

Patronyme 

 Barry Shabaka Henley (1954-), acteur américain ;
 Donald Henley (1947-), chanteur et batteur du groupe rock Eagles ;
 Ernest Henley (1889-1962), athlète britannique spécialiste du 400 mètres ;
 Georgie Henley (1995-), actrice anglaise ;
 Hobart Henley (1887-1964), réalisateur, acteur et scénariste américain de l'époque du cinéma muet ;
 Jack Henley (1896-1958), scénariste américain ;
 Jacques Henley (1884-1951), acteur français ;
 Larry Henley (1937-2014), auteur-compositeur américain ;
 Rachael Henley (1988-) actrice britannique ;
 Ron Henley (1956-), joueur d'échecs américain ;
 Stephen R. Henley, avocat américain et un officier de l'armée américaine ;
 Walter de Henley (), agronome anglais ;
 Wayne Henley (1956-), tueur en série américain ;
 William Ernest Henley (1849-1903), poète, critique littéraire et éditeur britannique ;
 William Thomas Henley (1814-1882), un des pionniers de la télégraphie.

Prénom 
Henley est un prénom notamment porté par :
 Henley Grose-Smith (1833-1911), entomologiste britannique.

Toponyme  

 Henley, village dans le Acton Scott, Shropshire en Angleterre ;
 Henley, village dans le Bitterley, Shropshire en Angleterre ;
 Henley, village dans le Box, Wiltshire en Angleterre ;
 Henley, village dans le Buttermere, Wiltshire en Angleterre ;
 Henley, village dans le Dorset en Angleterre ;
 Henley, village dans le Gloucestershire en Angleterre ;
 Henley, village dans le Somerset en Angleterre ;
 Henley, village dans le Suffolk en Angleterre ;
 Henley, village dans le Sussex de l'Ouest en Angleterre ;
 Henley-in-Arden, village dans le Warwickshire en Angleterre ;
 Henley-on-Thames, village dans le Oxfordshire en Angleterre ;
 Henley, circonscription électorale incluant cette ville ;

 Henley, petite localité de la  région de la plaine du Taieri située dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme anglais
Toponymie britannique